Germania
 Rabenau – comune dell'Assia
 Rabenau – comune della Sassonia